Couvert est le participe passé du verbe couvrir. Le mot peut désigner :

Noms communs

Architecture 

 Passage couvert autour d'une place, le plus souvent dans les bastides.

Art de la table 
 Un couvert de table, c'est-à-dire un ustensile servant à manger

Horticulture 
 Le couvert végétal, ensemble de végétaux recouvrant le sol de manière permanente ou temporaire. Cette notion intervient dans :
 Le couvert environnemental permanent
 Le semis direct sous couvert, une technique agricole
 Le semis direct sur couverture végétale, une technique agricole

Noms propres

Toponymie
 Couvert (Calvados), ancienne commune française du Calvados, aujourd'hui intégrée à Juaye-Mondaye
 Couvert (Lot), ancienne commune française du Lot, aujourd'hui intégrée à Soturac

Patronyme
 Hélène Couvert est une pianiste française

Voir aussi